Gołymin-Ośrodek (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ciechanowski
 Gołymin-Ośrodek (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente